El Tío kan syfta på:

 El Tío (demon) – "underjordens härskare", håller till i berget Cerro Rico i departementet Potosí i Bolivia

Geografi

Argentina 

 El Tío (ort), Córdoba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar